Dufossé oder Dufosse ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Dufossé (1936–2016), französischer Comiczeichner
 Grégoire Dufosse (* 1985), französischer Freestyle-Skier